А́лкснис ( — ольха), женская форма А́лксне (Alksne) — латышская фамилия.

Известные носители 
 Алкснис, Адамс (1864—1897) — латышский рисовальщик, живописец.
 Алкснис, Виктор Имантович (род. 1950) — российский политик, полковник авиации.
 Алкснис, Екаб Оттович (1870—1957) — латвийский врач, хирург, учитель П. И. Страдыня.
 Алкснис, Яков Иванович (1897—1938) — советский военный деятель, командарм 2-го ранга.
 Алкснис, Ян Янович (1895—1943) — советский военный деятель, военный теоретик, комдив.
 Алкснис, Янис (1869—1939) — архитектор, автор более 130 домов в Риге.

Примечания